La ligne U1 du métro de Vienne est la plus longue des cinq lignes du métro de Vienne en Autriche.

Histoire

Caractéristiques

Tracé

Stations et correspondances 
La ligne U1 compte 24 stations pour  :

Exploitation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Métro de Vienne
 Ligne U2 du métro de Vienne
 Ligne U3 du métro de Vienne
 Ligne U4 du métro de Vienne
 Ligne U5 du métro de Vienne
 Ligne U6 du métro de Vienne
 Tramway de Vienne

Liens externes